Schönhut, Schoenhut oder Schönhuth ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Schoenhut (1849–1912), Gründer der Schoenhut Piano Company
 Balthasar Schönhut (vor 1658–nach 1675), deutscher Meistersinger
 Evelin Schönhut-Keil (* 1960), Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Karoline Antonie Schönhut (1791–1840), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Karoline Antonie Senk
 Ottmar Schönhuth (1806–1864), deutscher Schriftsteller, Heimatforscher sowie evangelischer Pfarrer